Apona može označavati:
 Apona (Algae), nekadašnji rod crvenih algi.
Apona (Animalia), rod moljaca iz porodice Eupterotidae